CHV steht für:
 canines Herpesvirus, ein Erreger des Zwingerhustens und des Welpensterbens bei Hunden
 Card Holder Verification oder Chip Holder Verification, eine andere Bezeichnung für die PIN-Eingabe bei einer Bank- oder Telefonkarte

chv steht für:
 Tschuwaschische Sprache (ISO-639-3-Code)

CHV